Sokolowski oder Sokołowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Sokołowski (* 1948), polnischer Handballspieler und -trainer
 Czesław Sokołowski (1877–1951), polnischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Siedlce
 Emil Georg Herrmann Sokolowski (1819–1869), deutscher Pastor in Livland und an der St.-Gertrud-Kirche (Riga)
 Heinz Sokolowski (1917–1965), Opfer der Berliner Mauer
 John Sokolowski (* 1975), kanadischer Bobfahrer
 Kazimierz Sokołowski  (1908–1998), polnischer Eishockeyspieler
 Luka Alexandrowitsch Sokolowski (1808–1883), russischer Bergbauingenieur
 Michael Sokolowski (* 1962), kanadischer Leichtathlet
 Michail Matwejewitsch Sokolowski (1756–1796), russischer Komponist 
 Victor Sokolowski (1911–1982), österreichischer Cembalist, Pianist, Organist und Musikpädagoge
 Tadeusz Mieczysław Sokołowski (1887–1965), polnischer Chirurg, Mitgründer der Pommerschen Medizinischen Universität Stettin
 Wadim Wassiljewitsch Sokolowski (1912–1978), russischer Ingenieurwissenschaftler
 Wladimir Ignatjewitsch Sokolowski (1808–1839), russischer Dichter
 Wassili Danilowitsch Sokolowski (1897–1968), sowjetischer Marschall